Vosholen (veenborg), een verdwenen veenborg bij het Nederlandse dorp Sappemeer
 De Vosholen, een wijk van Sappemeer nabij deze vroegere veenborg